

Patronyme 

 Amalie Malling (1948-), une pianiste classique danoise.

Toponyme 

 Malling, une commune française située dans le département de la Moselle ;
 Malling, une commune du Danemark ;
 Malling, un quartier de Gangkofen en allemagne ;
 Malling, un quartier de Pichl bei Wels en Autriche.

Arboriculture 
 Malling, une série de porte-greffe de pommiers